Horodez (ukrainisch ; russische Entsprechung /Gorodez) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Horodez (Sarny)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Korosten, siehe Horodez (Korosten)